Der Dacia Jogger ist ein Kompaktvan des rumänischen Autoherstellers Dacia, der seit März 2022 erhältlich ist. Er ersetzt die bisherigen Modelle Lodgy, Logan MCV und Dokker und ist als Fünf- und Siebensitzer verfügbar. Die Premiere fand auf der IAA in München im September 2021 statt. Mit neuem Dacia-Logo wird der Jogger seit Ende 2022 ausgeliefert.

Technik 
Der Wagen basiert auf der CMF-B-Plattform, auf die auch der Renault Clio V und Dacia Sandero aufbauen. Der Radstand ist auf 2,9 Meter verlängert. Die dritte Sitzreihe ist Sonderausstattung. Bei umgelegten Sitzbänken fasst der Laderaum 1819 Liter. Das Armaturenbrett stammt aus dem Sandero.

Sicherheit 
2021 wurde der Sandero vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt zwei von fünf möglichen Sternen. Da der Jogger einen großen Teil der Struktur und der Komponenten übernimmt, basiert das Ergebnis auf dem des Sandero. Wegen einer fehlenden Anschnallerinnerung in der dritten Sitzreihe wurde aber noch ein weiterer Stern abgezogen.

Antrieb 
Der Dreizylinder-Turbo-Ottomotor leistet 67 kW (91 PS) oder 81 kW (110 PS) und hat maximal 200 Nm Drehmoment. Es gibt auch eine Variante, die auch mit Flüssiggas betrieben werden kann, dann bringt sie es auf 74 kW (100 PS) und 170 Nm. Mit dem 50-Liter-Benzin- und dem 40-Liter-Gastank soll die Reichweite über 1000 Kilometer betragen. Beide Motoren sind an ein Sechsganggetriebe mit Handschaltung gekoppelt und treiben die Vorderräder an. Auch in den höheren Ausstattungsvarianten ist kein stufenloses Automatikgetriebe erhältlich. Erstmals für die Marke wird auch ein Hybridantrieb, der aus dem Clio E-Tech stammt, ab 2023 verfügbar sein.

Technische Daten

Ausstattung 
Der Wagen wird in den drei Ausstattungen Essential, Comfort und zunächst einer Limited Edition namens Extreme angeboten. Zum Verkaufsbeginn gibt es eine bereits vorkonfigurierte vollausgestattete Variante für schnell entschlossene Käufer, welche sich dann Extreme+ nennt. Man verspricht kürzere Lieferzeiten bei einem solchen Modell.

Die 7-sitzige Variante hat hinten ausstellbare Seitenfenster und soll wohl mehr Zuladung haben, wobei eine Anhängerkupplung (Stand Februar 2022) nicht konfigurierbar ist.

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit 2022 führt das Kraftfahrt-Bundesamt gesonderte Neuzulassungszahlen für den Dacia Jogger. Bis einschließlich Dezember 2022 sind davon in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 9.455 Einheiten neu zugelassen worden.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Jogger
Kombi
Hybridelektroautomodell